De Engelstalige term voor infectie
 De oorspronkelijke titel van het boek "Besmet"
 Contagion (Arena), een album van de Britse band Arena
 Contagion (2002), een film uit 2002
 Contagion (2011), een film uit 2011